Noroozi ist der Familienname folgender Personen:

 Afshin Noroozi (* 1985), iranischer Tischtennisspieler